Салтыковское муниципальное образование (Салтыковское сельское поселение) — муниципальное образование  Ртищевского муниципального района Саратовской области.

Общие сведения 
Салтыковское муниципальное образование образовано в 2005 году. Имеет статус сельского поселения. Центр поселения —  село Салтыковка.

Населенные пункты 
 село Салтыковка;
 хутор Берёзовый;
 село Борки;
 село Елань;
 деревня Елизаветинка;
 село Каменка;
 посёлок Красный Хутор;
 село Крутец;
 посёлок Малая Байка;
 посёлок Первомайский;
 деревня Рули.

Примечания

Ссылки 
 Закон Саратовской области "О муниципальных образованиях, входящих в состав Ртищевского муниципального района"
 Сайт Салтыковского муниципального образования 

Муниципальные образования Ртищевского района
Сельские поселения Саратовской области